Con legge di Gay-Lussac ci si può riferire ad una delle leggi della fisica che prendono il nome dal chimico-fisico francese Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850):

 Prima legge di Gay-Lussac
 Seconda legge di Gay-Lussac